Tiso ist der Familienname folgender Personen:

 Jozef Tiso (1887–1947), slowakischer katholischer Priester, von 1939 bis 1945 Staatspräsident der Slowakei, als Kriegsverbrecher hingerichtet 
 Štefan Tiso (1897–1959), slowakischer Politiker
 Wagner Tiso (* 1945), brasilianischer Jazzmusiker und Komponist